Een berserker, een woeste krijger, vaak geassocieerd met Noormannen
Berserk (manga), een Japanse manga en, later, anime-serie
Berserk!, een film met Joan Crawford en Ty Hardin
Berzerk (computerspel), een shooterspel, uitgebracht in 1980
Berserk (roman), geschreven door Ally Kennen

Muziek 
Apoptygma Berzerk, een synthpop-band
Bezerk (album) en Bezerk 2,0, albums van de glammetalband Tigertailz
Berzerk (single), een single van Eminem uit 2013
American Berserk, een pianocompositie van John Coolidge Adams.